Пендлтон () — город в штате Орегон, США. Окружной центр округа Юматилла. В 2010 году в городе проживали  человек. В Пендлтоне находится филиал университета Орегона и тюрьма Восточного Орегона (около 1600 человек).

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США Пендлтон имеет площадь 30,36 квадратных километров. Он входит в метрополитенский ареал Хермистона-Пендлтона. Город стоит на реке Юматилла.

История 
Территория города была куплена Мусом Гудвином в начале 1860-х. В 1868 году поселение было назначено местом для постройки здания окружного суда Юматиллы. Поселение получило статус города 25 октября 1880 года, он был назван в честь сенатора Джорджа Пендлтона. В 1908 году в городе была построена мэрия. Вблизи Пендлтона находится индейская резервация Юматилла.

Население 

По данным переписи 2010 года население Пендлтона составляло  человек (из них 53,4 % мужчин и 46,6 % женщин), в городе было  домашних хозяйств и  семья. Расовый состав: белые — 87,3 %, коренные американцы — 3,2 % афроамериканцы — 1,4 %, азиаты — 1,1 % и представители двух и более рас — 3,3 %. 9,7 % населения города — латиноамериканцы (8,6 % мексиканцев).

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 21,9 % — жители младше 18 лет, 4,9 % — между 18 и 21 годами, 60,4 % — от 21 до 65 лет и 12,8 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 36,9 года. На каждые 100 женщин в Пендлтоне приходилось 114,8 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 119,2 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашнего хозяйства 60,9 % представляли собой семьи: 42,9 % совместно проживающих супружеских пар (15,9 % с детьми младше 18 лет); 12,6 % — женщины, проживающие без мужей и 5,5 % — мужчины, проживающие без жён. 39,1 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,37 человека, а средний размер семьи — 2,96 человека. В одиночестве проживали 31,3 % населения, 11,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2017 году из  человека старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 11,5 % от всего числа семей в Пендлтоне и 15,6 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Окружные центры Орегона
Города Орегона
Населённые пункты округа Юматилла